Sgalambro ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Sgalambro (1934–2016), italienischer Geistlicher
 Manlio Sgalambro (1924–2014), italienischer Philosoph und Schriftsteller